Фульда () — район в Німеччині, в складі округу Кассель землі Гессен. Адміністративний центр — місто Фульда.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район поділяється на 19 громад () та 4 міста ():

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт 

Райони Гессену